Tiomila is een jaarlijkse oriëntatieloopwedstrijd in Zweden. De naam Tiomila betekent "tien mijl" – meer bepaald tien Zweedse mijl oftewel 100 km – en verwijst naar de totale afstand die door elk team wordt afgelegd. De precieze afstand verschilt echter wat van jaar tot jaar. Aan de Tiomila doen clubs uit alle grote oriëntatielooplanden mee.

De wedstrijd voor heren wordt sinds 1945 gehouden. De deelnemende teams bestaan uit tien lopers, die zowel overdag als 's avonds lopen. De heren starten zaterdagavond meestal als het al donker is en lopen dan de hele nacht door. De langste afstand voor de heren is rond de 16 km lang en staat bekend als de "lange nacht". De dameswedstrijd wordt sinds 1977 gelopen. De teams bestaan uit vijf loopsters die overdag lopen. Sinds 1992 is er ook een wedstrijd voor de jeugd en sinds 2004 een voor veteranen. Deze worden net als de damesestafette zaterdag overdag gehouden.

De wedstrijd wordt meestal rechtstreeks op de radio uitgezonden. In 2006 werd de wedstrijd ook rechtstreeks op de Zweedse televisie uitgezonden. De elf uur lange uitzending was de tot dan toe langste live-uitzending in de Zweedse televisiegeschiedenis. In 2007 werd ook de damesestafette rechtstreeks uitgezonden.

Plaats en aantal deelnemers

Winnaars

Externe links 
 Website Tiomila
 Website Zweedse bond met uitslagen Tiomila

Oriëntatieloopwedstrijd
Sportevenement in Zweden